Blain ist der Name folgender Orte:
 Blain, französische Stadt im Département Loire-Atlantique
 Blain (Pennsylvania), ein Dorf im US-Bundesstaat Pennsylvania

Blain ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Blain (* 1981), französischer Radrennfahrer
 Christophe Blain (* 1970), französischer Comiczeichner
 Estella Blain (1930–1982), französische Schauspielerin
 Gérard Blain (1930–2000), französischer Schauspieler
 Jérémie Blain (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Philippe Blain (* 1960), französischer Volleyballspieler
 Ser’Darius Blain (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Vicky Blain (* 1943), gambische Sängerin
 Willy Blain (* 1978), französischer Boxer

Blain ist zuweilen
 die deutsche Schreibung für einen Riesen der nordischen Mythologie namens Blainn

Siehe auch:
 Blaine
 Plain